

Patronyme 

 Émile Thérond (1821-1883), dessinateur, graveur, lithographe et illustrateur français ;
 Gustave Thérond (1866-1941), écrivain, conteur et félibrige français ;
 Roger Thérond (1924-2001), journaliste français.

Voir aussi 
 Porte du Thérond, porte de ville de Marvejols (Lozère)